Le nom de Bruce Bell désigne plusieurs personnes :

 Bruce Bell (1965-), un athlète américain ;
 Bruce Bell (1965-), un défenseur de hockey sur glace canadien.